Дік () — англомовне ім'я (скорочення від Річард) або прізвище.

Ім'я 
 Дік Чейні — віце-президент США в 2001–2009 роках.

Прізвище 
 Дік Адольф Якович — винахідник прототипу танка Т-34.
 Георг Дік — німецький ентомолог та ботанік.
 Дейзі Дік — британська вершниця.
 Дерек Вільям Дік — шотландський співак.
 Філіп Дік — американський фантаст.

Інше 
 Мобі Дік